

Sigle 
 Standing Wave Ratio o Voltage Standing Wave Ratio-VSWR, in italiano: rapporto d'onda stazionaria (ROS) 
 Südwestrundfunk – canale televisivo tedesco

Aziende 
 SWR Sound Corporation – produttore statunitense di amplificatori

Codici 
 SWR – codice vettore ICAO di Swiss International Air Lines
 SWR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Silur (Papua Nuova Guinea)
 swr – codice ISO 639-3 della lingua saweru

Musica 
 SWR – album degli Acid Mothers Temple del 2005